Heavenly – gruppo musicale indie pop britannico
Heavenly – gruppo musicale heavy metal francese
Heavenly – album di Johnny Mathis del 1959
heavenly – album de L'Arc~en~Ciel del 1995
Heavenly – album dei Ladysmith Black Mambazo del 1997
Heavenly Records – etichetta discografica britannica